Indonesië
 Saronggi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Saronggi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java